Дунайска-Стреда:

 Дунайска-Стреда — город в южной Словакии, неофициальная «столица» венгерского меньшинства страны.
 Дунайска-Стреда — район Трнавского края Словакии. Граничит с Венгрией.
 «Дунайска Стреда» — футбольный клуб.